Michael Fronius néven ismert személyek:
 id. Michael Fronius (1675–1728) brassói városi tanácsos és városkapitány
 ifj. Michael Fronius (1727–1799) erdélyi kormányszéki tanácsos és brassói városbíró
 Michael Traugott Fronius (1761–1812) királyi tanácsos